Lubang bezeichnet:

 Lubang (Insel), eine Insel der Philippinen
 Lubang-Inseln, eine philippinische Inselgruppe
 Lubang (Occidental Mindoro), eine Stadtgemeinde auf der Insel Lubang